Mohn bezeichnet:

 Mohn, Pflanzengattung
 Samen des Schlafmohns, siehe Schlafmohn#Mohn als Lebensmittel
 als deutscher Name die estnische Insel Muhu
 Mohn (Heraldik), als Wappenfigur in der Heraldik

Mohn ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Mohn (1863–1921), württembergischer Generalleutnant
 Andreas Mohn (* 1968), deutscher Sachbuchautor
 Brigitte Mohn (* 1964), stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung
 Christian Mohn (1926–2019), norwegischer Skispringer und Skisportfunktionär
 Christoph Mohn (* 1965), deutscher Manager
 Ellef Mohn (1894–1974), norwegischer Fußballspieler
 Friedrich Mohn (1762–1845), deutscher evangelischer Prediger und Autor
 Gottlob Samuel Mohn (1789–1825), Porzellan- und Glasmaler

 Henrik Mohn (1835–1916), norwegischer Meteorologe
 Hermann Mohn (1896–1958), schwäbischer Mundartdichter und Heimatforscher
 Jarl Mohn (* 1951), US-amerikanischer Journalist und Medienunternehmer
 Johann Heinrich August Mohn (1800–1872), deutscher Geodät, Ingenieur, Architekt, Baurat und Eisenbahn-Direktor

 Josef Mohn (1866–1931), deutscher Flaschnermeister und Erfinder
 Kira Mohn, deutsche Schriftstellerin
 Liz Mohn geb. Beckmann (* 1941), Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung 
 Lothar Mohn (* 1954), deutscher Kirchenmusiker
 Reinhard Mohn (1921–2009), deutscher Verleger, Gründer der Bertelsmann-Stiftung
 Sabrina Corvini-Mohn (* 1984), Schweizer Politikerin (CVP)
 Samuel Mohn (1762–1815), deutscher Glas- und Porzellanmaler, Vater von Gottlob Samuel Mohn
 Sigbert Mohn (1918–2002), deutscher Verleger
 Tirill Mohn (* 1975), norwegische Komponistin, Sängerin und Geigerin
 Viktor Paul Mohn (1842–1911), deutscher Maler und Illustrator

Sonstiges:
 Mohn Basin, Senke in der Ross Dependency, Antarktika
 Mohn Peaks, Gebirgsgruppe im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Mohn’scher Park
 MON